Ян II Железный (около 1365—1424) — князь Ратиборско-крновский (1380/1382—1424).
 Ян II Казимир (1609—1672) — последний король польский и великий князь литовский из династии Ваза.
 Ян II Освенцимский (около 1330—1375/1376) — князь освенцимский (1372—1375/1376), сын князя освенцимского Яна I Схоластика.